LKP Motor Lublin
Liyannaj Kont Pwofitasyon (Alliance contre les profiteurs), collectif guadeloupéen d'organisations syndicales.